Рийи́-сюр-Эн () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Аттиньи. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08364.

Коммуна расположена приблизительно в 180 км к северо-востоку от Парижа, в 65 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 33 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 109 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 67 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 43 были экономически активными, 24 — неактивными (показатель активности — 64,2 %, в 1999 году было 67,2 %). Из 43 активных работали 35 человек (21 мужчина и 14 женщин), безработных было 8 (3 мужчин и 5 женщин). Среди 24 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XII век). Исторический памятник с 1920 года.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны